Kim ima više značenja:
 Kim, začinska biljka
 Kim (Kolorado), grad u američkoj saveznoj državi Kolorado
 Kim (pesma), pesma Eminema
 Kim (roman), roman Radjarda Kiplinga
 KiM, skraćenica za Kosovo i Metohiju
 KIM-1, mikroračunar
 Kim (fudbaler)
 KIM (bend), jugoslovenska džez rok grupa
 Ким, корејско презиме. Најчешће у Кореји.